Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Preis ist der Name folgender Preise:
 Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Preis (DDR)
 Jakob- und Wilhelm-Grimm-Preis (DAAD)

Siehe auch: 
 Brüder-Grimm-Preis